No Fear – singolo dei The Rasmus del 2005
 No Fear – singolo di Dej Loaf del 2017
 No Fear – singolo dei Rudimental e dei The Martinez Brothers del 2017